Алексей Тарасович Румянцев (13 апреля 1927 — 26 марта 1997) — передовик советской цветной металлургии, старший печевой Запорожского титано-магниевого комбината Министерства цветной металлургии СССР, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился в 1927 году в деревне Турово Молоковского района Тверской области, в крестьянской семье. Обучился в семилетней школе. 

Был призван в ряды Красной Армии. Служил на фронтах Великой Отечественной войны. 

После войны переехал в Запорожье. С 1951 по 1955 годы работал электролизником на Днепровском алюминиевом заводе (ныне Запорожский алюминиевый комбинат).

В 1955 году перешел на работу печевым, а затем старшим печевым Запорожского титано-магниевого комбината.    

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1971 года за достижение высоких показателей и выдающиеся заслуги в цветной металлургии Алексею Тарасовичу Румянцеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».  

До 1977 года продолжал свою трудовую деятельность на вредном производстве. 

Проживал в городе Запорожье. Умер 26 марта 1997 года.

Награды 
За трудовые и боевые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (30.03.1971) 
 орден Ленина (30.03.1971)
 Орден Трудового Красного Знамени (20.05.1966)  
 Орден Отечественной войны II степени (11.03.1985) 
 другие медали. 

 Почётный металлург Министерства цветной металлургии.

Примечания

Ссылки 
 

Металлурги СССР